Orangism kan syfta på:

 Orangism – en rörelse på Irland, se Oranieorden
 Orangism (Nederländerna) – monarkistiskt politiskt parti i Nederländerna starkast på 1860-talet
 Orangism (Belgien) – ett tidigare parti i Belgien som efter revolutionen 1830 ville behålla Huset Nassau-Oranien på tronen 
 Orangism (Luxemburg) – en rörelse i Luxemburg på 1800-talet